Ла-Гарганта ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Амброс. Занимает площадь 24,08 км². Население — 505 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса